Il doppio del torneo di tennis Salk Ladies 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Arantxa Rus e Nastas'sja Jakimava che hanno battuto in finale Claire Feuerstein e Ksenija Lykina 6-3, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Claire Feuerstein /  Ksenija Lykina (finale)
 Arantxa Rus /  Nastas'sja Jakimava (Campionesse)

 Julija Bejhel'zymer /  Elena Čalova (quarti di finale)
 Iryna Burjačok /  Melanie South (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salk Ladies 2011